

Acronimi 
 AIRE – Anagrafe degli italiani residenti all'estero
 AIRE – Associazione Italiana per la Radio d'Epoca

Geografia

Francia 
 Aire – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Aire – fiume delle Ardenne (Grand Est)
 Aire-sur-l'Adour – comune nel dipartimento delle Landes (Nuova Aquitania)
 Aire-sur-la-Lys – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)

Regno Unito 
 Aire – fiume dello Yorkshire (Inghilterra)

Svizzera 
 Aïre – frazione di Ginevra e Vernier  (Canton Ginevra)
 Aire – fiume (Canton Ginevra)
 Aire-la-Ville – comune (Canton Ginevra)

Pagine correlate 
 Air

Altri progetti